Пьер Дюка́н (; род. 8 июля 1941, Алжир) — французский диетолог, автор книги-бестселлера «Я не умею худеть» и разработчик Диеты Дюкана.

Биография 
Родился 8 июля 1941 года в Алжире, в семье владельца небольшой текстильной мастерской. После окончания Второй мировой войны семья переехала в Париж. После окончания средней школы Пьер поступил в Тулузский университет на медицинский факультет, одновременно работая в отделении неврологии и физиотерапии в больнице Гарша.

В 1975 году Пьер Дюкан, работавший врачом общей практики в Париже, столкнулся с первым случаем ожирения. В то время считалось, что с избыточным весом или ожирением лучше всего бороться путём употребления небольшого количества низкокалорийных продуктов. Пьер Дюкан придумал другой способ похудения, после которого пациенты больше не набирали лишний вес, — четырёхэтапный подход, включающий стабилизацию и консолидацию. После более чем двадцатилетних исследований Пьер Дюкан опубликовал их результаты в книге «Я не умею худеть».

В 2011 году французский суд отказал Дюкану в иске о клевете к диетологу и конкуренту Жану-Мишелю Коэну, после того как тот подверг его метод похудения критике в прессе.

В январе 2012 года Дюкан предложил, чтобы экзамен на звание бакалавра, который сдаётся 17-летними детьми, включал в себя один тест, который можно пройти, просто оставаясь в рамках определённых показателей веса. Это замечание повлекло за собой дисциплинарные слушания.

В марте 2012 года Совет врачей Франции постановил, что Дюкан нарушил профессиональный кодекс, практикуя медицину как бизнес.

В мае 2012 года Дюкан был исключён из Совета врачей Франции по собственной просьбе.

В январе 2014 года Дюкан был исключён из врачебного реестра за коммерческое продвижение своей диеты.

Семья 
 Женат, сын — Александр, дочь — Майя.

Библиография 
 «60 дней с доктором Дюканом» (ISBN 978-5-699-76900-1)
 «350 рецептов диеты Дюкан» (ISBN 978-5-699-48054-8)
 «Рецепты для мультиварки к диете Дюкан» (ISBN 978-5-699-66321-7)
 «Десерты диеты Дюкан» (ISBN 978-5-699-59021-6)
 «Я не умею худеть» (ISBN 978-5-699-50923-2)

Примечания 

Диетологи
Родившиеся в Алжире (город)